Rejtő Sándor (1853–1928) gépészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Rejtő Sándor (1881–1945) orvos, fül-orr-gégész, egyetemi tanár

Jegyzetek